Neospegazzinia är ett släkte av svampar. Neospegazzinia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neospegazzinia